Aeternitas (mythologie), de Romeinse verpersoonlijking van de eeuwigheid
 Aeternitas (band)
 (446) Aeternitas, een planetoïde